Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1984 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1984. Tytuł zdobył Erik Gundersen.

Finał 
 Brovst

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1984
1984 w sporcie żużlowym
1984 w Danii